Multiplicity steht für:
 Multiplicity, Originaltitel des amerikanischen Films Vier lieben dich von Harold Ramis (1996)
 Multiplicity (Künstlergruppe), italienische Künstlergruppe